Никола́й Никола́евич Алты́нов (10 февраля 1924 года — 29 июля 1997 года) — участник Великой Отечественной войны, механик-водитель танка 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза (), старшина.

Биография 
Родился в деревне Осоко-Ковали в Татарии в крестьянской семье. По национальности русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Получив неполное среднее образование работал бригадиром тракторной бригады Юдинской МТС.

Призван в Красную Армию в августе 1942 года.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Старшина Алтынов прошёл с боями на танке свыше четырёхсот километров, им было уничтожено большое количество живой силы и техники противника. 21 января 1945 года первым переправился по мосту через реку Нотець и одним из первых атаковал и уничтожил артиллерийскую батарею врага в городе Кройц (ныне Кшиж-Велькопольский, Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
старшине Алтынову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Демобилизован в мае 1947 года. Жил в Казани. С 1970 по 1988 год работал слесарем-ремонтником компрессорных установок на Казанском моторостроительном заводе «Союз». Умер 29 июля 1997 года. Похоронен на кладбище деревни Берновые Ковали.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 
 Осипов Александр. Счастье — служить Родине // Смена. 1955. № 9. С. 10-11. URL:

Ссылки 
 
 Алтынов Николай Николаевич на сайте средней русско-татарской общеобразовательной школы № 57. 

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Татарстане